Casa Salazar ist:

 Casa Salazar-Candal, denkmalgeschütztes Anwesen in Puerto Rico 
 Casa Salazar (New Mexico), Ort in New Mexico